Die Liste der Stadtkreise der DDR führt alle Stadtkreise auf, die seit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bis zum Tag der Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland jemals auf dem Territorium der DDR existiert haben. Unterhalb der Liste werden noch einmal alle Stadtkreise, die am 3. Oktober 1990 bestanden haben und somit Teil der Bundesrepublik wurden, separat aufgelistet. 

Einen Sonderfall stellte Ost-Berlin dar. Es war nie konstitutiver Bestandteil der DDR. Das anfängliche Kommunalrecht und die spätere Verwaltungsgliederung der DDR galten nicht direkt für Ost-Berlin. Es war immer eine Kommune mit besonderem Status. Ab dem 7. September 1961 hatte Ost-Berlin in seiner Gesamtheit die Stellung eines Bezirks. Die einzelnen Stadtbezirke von Ost-Berlin hatten wiederum die Stellung jeweils eines Stadtkreises.

Nach den Bestimmungen des „Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung)“ vom 17. Mai 1990 werden nicht kreisangehörige Gemeinden nun erstmals nicht mehr als „Stadtkreise“, sondern allein als „kreisfreie Städte“ bezeichnet.

Für die Auflistung aller (Land-)Kreise der DDR siehe Liste der Kreise der DDR.

Abkürzungen 
 A = Auflösung
 ÄNr = Änderung der Schlüsselnummer
 B = Wechsel in die Bundesrepublik Deutschland
 E = Eingliederung
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 R = Eintritt in die DDR
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 (t) = teilweise

Liste

Liste der Stadtkreise der DDR 1990 und ihre jetzige Kreiszugehörigkeit

Anzahl der Stadtkreise ab 1952

Siehe auch 
 Kreisreformen in der DDR
 Liste der kreisfreien Städte und Stadtkreise Deutschlands
 Liste der Kreise der DDR

Einzelnachweise 

 
Verwaltungsgliederung der DDR
DDR
DDR Stadtkreise